Angolese vliegenvanger
 Blauw-witte vliegenvanger
 Blauwgrijze muggenvanger
 Blauwgrijze vliegenvanger
 Bleekgele vliegenvanger
 Bonte vliegenvanger
 Boultons vliegenvanger
 Bruine vliegenvanger
 Böhms vliegenvanger
 Californische muggenvanger
 Cassins vliegenvanger
 Cubaanse muggenvanger
 Chapins vliegenvanger
 Dofblauwe vliegenvanger
 Gele vliegenvanger
 Gestreepte vliegenvanger
 Grauwe vliegenvanger
 Grijsroze vliegenvanger
 Grijswitte vliegenvanger
 Harterts vliegenvanger
 Hodgsons vliegenvanger
 Humblots vliegenvanger
 Kaapse vliegenvanger
 Kleine vliegenvanger
 Leiblauwe vliegenvanger
 Mediterrane vliegenvanger
 Molukse vliegenvanger
 Olijfgroene vliegenvanger
 Reichenows vliegenvanger
 Rowleys vliegenvanger
 Scharlaken vliegenvanger
 Senegalese vliegenvanger
 Tasmaanse vliegenvanger
 Tessmanns vliegenvanger
 Usshers vliegenvanger
 Vale vliegenvanger
 Vauries vliegenvanger
 Wards vliegenvanger
 Williamsons vliegenvanger
 Woodwards vliegenvanger
 Zappeys vliegenvanger
 Zwart-rode vliegenvanger
 Zwartroze vliegenvanger